Aisik bezeichnet:

 ein osttimoresisches Dorf im Suco Fatumea, siehe Fatumea
 ein osttimoresisches Dorf im Suco Belecasac, siehe Belecasac